Slalom kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992 w Albertville został rozegrany 20 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Méribel. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Petra Kronberger, srebro wywalczyła Annelise Coberger z Nowej Zelandii, a brąz zdobyła Hiszpanka Blanca Fernández Ochoa.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992